La transgression pliocène ou transgression zancléenne est un évènement géologique intervenu au début de l'époque du Pliocène, durant le Zancléen il y a environ 5,33 millions d'années, au cours duquel l'ouverture du détroit de Gibraltar fait se déverser l'océan Atlantique dans la mer Méditerranée. L'océan et la mer étaient avant cela totalement séparés à la suite de la crise de salinité messinienne.

Observations géologiques 
La fermeture de la Méditerranée, qui mène à son assèchement, puis sa réouverture vers l'océan et ainsi son inondation, proviennent pour part de la tectonique et d'autre part d'une période glaciaire intense qui mène à l'abaissement du niveau marin. C'est en 1972, à la suite de l'analyse des sondages et carottages du , qu'est observée cette dynamique dans la mer Méditerranée : les marnes bleues, caractéristiques des bassins de l'époque, précèdent la sédimentation de roches évaporitiques, liées à la fermeture et l'évaporation progressive de la mer, qui cèdent ensuite place à des vases semi-pélagiques indiquant l'ouverture à l'Océan mondial.

La sédimentation qui a eu lieu lors de la crise de salinité messinienne est extrêmement différente de celle du plio-quaternaire. Des bancs de sel, majoritairement, du gypse et des vases dolomitiques, forment l'essentiel des couches sédimentaires du Miocène et contrastent ainsi avec les vases pélagiques, les contourites claires et la faune de mer ouverte du Pliocène. La transition brutale montre le brusque changement qui a eu lieu à cette époque dans le bassin méditerranéen.

Inondation du bassin méditerranéen 

Des études anciennes tendaient vers l'hypothèse d'un remplissage s'étalant potentiellement sur .

Cependant, dans une étude publiée en 2009 dans Nature, Garcia-Castellanos  suggèrent une inondation du bassin extrêmement plus rapide. L'étude de l'érosion des sols aux environs du détroit et des dépôts et alluvions a mené à considérer que la mer pourrait s'être quasiment remplie (à 90 %) sur une période de quelques mois à deux ans. Ceci implique un débit ayant atteint de l'ordre de  cubes par seconde au niveau du détroit de Gibraltar (contre  cubes par seconde en moyenne pour l'Amazone actuel, soit environ mille fois moins).

Voir aussi 
 Crise de salinité messinienne

Notes et références 

Pliocene
Pliocène
Inondation en Europe
Histoire du bassin méditerranéen
Histoire de l'océan Atlantique